Ун-Вис:

 Ун-Вис (приток Амни) — река в РФ, протекает в Ханты-Мансийском Автономном Округе. 
 Ун-Вис (приток Казыма) — река в Российской Федерации, протекает в ХМАО.
 Ун-Вис (приток Сорума) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.